Erhardsmühle oder Ehrhardsmühle ist der Name von Ortsteilen in Bayern:

 Erhardsmühle (Prichsenstadt), Ortsteil der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen
 Ehrhardsmühle (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels

Siehe auch:
 Erhardenmühle